Ustronie ist ein polnischer Ortsname:

 Ustronie (Gniezno), Stadtteil von Gniezno, Woiwodschaft Großpolen
 Ustronie (Kłodzko), Stadtteil von Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Halbendorf, Kreis Glatz, Schlesien
 Ustronie (Radom), Stadtteil von Radom, Woiwodschaft Masowien

 Ustronie (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ustronie (Borek Wielkopolski), Ort im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen
 Ustronie (Łeka Opatowska), Ort im Powiat Kępiński, Woiwodschaft Großpolen
 Ustronie (Osieczna), Ort im Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen
 Ustronie (Lubanie), Ort im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Ustronie (Siedlisko), Ort im  Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Talbendorf, Kreis Lüben, Schlesien
 Ustronie (Zgierz), Ort im Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź
 Ustronie (Lubin), Ort im Powiat Lubiński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ustronie (Lwówek Śląski), ort im Powiat Lwówecki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Seitendorf, Kreis Löwenberg, Schlesien
 Ustronie (Czersk), Ort im Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch: Ustronie Morskie